Schottenbach ist ein Gewässername:

 Schottenbach (Auerbach), rechter Zufluss des Auerbachs (zur „Gschwender“ Rot, zur Lein bei Täferrot) bei Mittelbronn, Gemeindeteil Frickenhofen, Gschwend, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Schottenbach (Lahn), linker Zufluss der Lahn bei Gräveneck, Gemeinde Weinbach, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen

Schottenbach ist der Name eines Bergwerks:
 Schottenbach (Bergwerk), ehemaliges Bergwerk im Ortsteil Gräveneck der Gemeinde Weinbach, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen; siehe Liste von Bergwerken im Lahn-Dill-Gebiet#Weinbach